Па́ич ( / , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Паич, Винко (1912—1941) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Паич, Давид (1911—1941) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Паич, Деян (род. 1989) — сербский гребец-байдарочник.